

Anno 
 849 o 849 a.C.

Codici 
 849 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Everstar Observatory, di Olathe, nella Contea di Johnson (Kansas), degli USA

Matematica 
 849 – numero